Паранапанема:

 Паранапанема — муниципалитет в Бразилии.
 Паранапанема — река в Бразилии.